LTAC steht für:
 Literary Translators' Association of Canada, kanadischer nationaler Berufsverband, Teil der International Federation of Translators
 Lossless Transform Audio Compression, Datenkompressionsverfahren
 Flughafen Ankara-Esenboğa (ICAO-Code), Flughafen in der Türkei

Abkürzung